Horvátország
Badovinci falu Ozaly községben Károlyváros megyében

 Szerbia
Badovinci falu Bogatić községben a Macsói körzetben